Ставрос може бити:
 Ставрос – село у општини Волви, округ Солун, периферија Средишња Македонија, Грчка
 Ставрос (en) – село у општини Фарсала, округ Лариса, периферија Тесалија, Грчка
 Ставрос (en) – село у општини Ханија, округ Ханија, периферија Крит, Грчка
или:
 Ставрос 1 и 2 – италијански порнографски филм